A Premier liga a legmagasabb osztályú izraeli női kézilabda-bajnokság. A bajnokságot 1964 óta rendezik meg, de nagypályán már korábban is volt országos bajnokság. Jelenleg tíz csapat játszik a bajnokságban, a legeredményesebb klub a Makkabi Ramat Gan, a címvédő a Makkabi Risón Lecijón.

Nagypályás bajnokságok

Kispályás bajnokságok

Lásd még 
Izraeli férfi kézilabda-bajnokság (első osztály)

Források

תארים

Kézilabda-bajnokságok
Kezilabda